Unter der Bezeichnung Colli del Trasimeno DOC (oder einfach Trasimeno) werden italienische Weine aus der Provinz Perugia in der Region Umbrien vermarktet. Sie besitzen seit 1972 eine „kontrollierte Herkunftsbezeichnung“ (Denominazione di origine controllata – DOC), die zuletzt am 7. März 2014 aktualisiert wurde. Die Anbaugebiete liegen um den Trasimenischen See.

Anbau 
Der Anbau und die Vinifikation der Weine sind nur gestattet in der Provinz Perugia in Teilen der folgenden Gemeinden: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno und Tuoro sul Trasimeno.

Erzeugung 
Colli del Trasimeno wird in vielen verschiedenen Weintypen angeboten:

Fast sortenreine Weine 
Bei den folgenden Weine muss die genannte Rebsorte zu mindestens 85 % enthalten sein. Höchstens 15 % andere analoge Rebsorten, die für den Anbau in der Region Umbrien zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.
 Colli del Trasimeno Grechetto
 Colli del Trasimeno Merlot (auch als „Riserva“)
 Colli del Trasimeno Cabernet Sauvignon (auch als „Riserva“)
 Colli del Trasimeno Gamay (auch als „Riserva“)

Verschnittweine 
 Colli del Trasimeno Bianco (auch als Frizzante oder Vin Santo). Muss zu mindestens 40 % aus der Rebsorte Trebbiano und mind. 30 % Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco und/oder Pinot Grigio – einzeln oder gemeinsam – bestehen. Höchstens 30 % andere weiße Rebsorten, die für den Anbau in der Region Umbrien zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.
 Colli del Trasimeno Rosso (auch als „Riserva“, Frizzante oder Novello), Colli del Trasimeno Rosato. Muss zu mindestens 40 % aus der Rebsorte Sangiovese und mind. 30 % Ciliegiolo, Gamay, Merlot und/oder Cabernet Sauvignon – einzeln oder gemeinsam – bestehen. Höchstens 30 % andere rote Rebsorten, die für den Anbau in der Region Umbrien zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.
 Colli del Trasimeno Spumante Metodo Classico Bianco. Der weiße Schaumwein zu mindestens 70 % aus den Rebsorten Chardonnay, Pinot bianco, Pinot Grigio, Pinot nero und/oder Grechetto – einzeln oder gemeinsam – bestehen. Höchstens 30 % andere weiße Rebsorten, die für den Anbau in der Region Umbrien zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.
 Colli del Trasimeno Spumante Classico Rosé: muss zu mind. 50 % aus Pinot nero und zu 50 % aus Chardonnay und/oder Pinot bianco bestehen.

Beschreibung 
Gemäß Denomination:

Colli del Trasimeno Bianco 
 Farbe: mehr oder weniger intensives strohgelb, bisweilen mit grünlichen Reflexen
 Geruch: zart, frisch, fruchtig
 Geschmack: trocken, frisch, harmonisch
 Alkoholgehalt: mindestens 10,5 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 5,0 g/l
 Trockenextrakt: mind. 16,0 g/l

Colli del Trasimeno Rosso 
 Farbe: strohgelb mit grünlichen Reflexen
 Geruch: weinig, fruchtig
 Geschmack: trocken, harmonisch
 Alkoholgehalt: mindestens 11,5 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 5,0 g/l
 Trockenextrakt: mind. 21,0 g/l

Literatur

Weblinks 
 Karte der Anbaugebiete und Liste aller DOCG- und DOC-Weine in Umbrien auf federdoc.com (italienisch) abgerufen am 3. Januar 2017.

Einzelnachweise 

Weinbau in Umbrien
Weißwein (Italien)
Roséwein (Italien)
Rotwein (Italien)
Schaumwein (Italien)
Weißwein (Umbrien)
Rotwein (Umbrien)
Roséwein (Umbrien)
Schaumwein (Umbrien)